Sportklub steht für:

 Sportklub (Fernsehsender), ein osteuropäischer Sportsender der IKO Media Group des ungarischen Medienunternehmers Tamás Rákosi 
 ein Synonym für Sportverein
 die Kurzbezeichnung für den Wiener Sportklub